Amerikai Egyesült Államok
 Fairfield (Alabama)
 Fairfield (Covington megye, Alabama)
 Fairfield (Connecticut)
 Fairfield (Delaware)
 Fairfield (Észak-Dakota)
 Fairfield (Észak-Karolina)
 Fairfield (Idaho)
 Fairfield (Illinois)
 Fairfield (Iowa)
 Fairfield (Kalifornia)
 Fairfield (Kentucky)
 Fairfield (Maine)
 Fairfield (Minnesota)
 Fairfield (Montana)
 Fairfield (Nebraska)
 Fairfield (New Jersey)
 Fairfield (New York)
 Fairfield (Ohio)
 Fairfield (Oklahoma)
 Fairfield (Oregon)
 Fairfield (Pennsylvania)
 Fairfield (Bedford megye, Tennessee)
 Fairfield (Blount megye, Tennessee)
 Fairfield (Sumner megye, Tennessee)
 Fairfield (Texas)
 Fairfield (Utah)
 Fairfield (Vermont)
 Fairfield (Washington)
 Fairfield (Sauk megye, Wisconsin)
 Fairfield (Walworth megye, Wisconsin)

 Ausztrália
 Fairfield (Új-Dél-Wales)
 Fairfield (Queensland)
 Fairfield (Victoria)

 Fairfield vasútállomás, Melbourne

 Egyesült Királyság
 Fairfield (Croydon kerület)
 Fairfield (Wandsworth kerület)
 Fairfield (Derbyshire)
 Fairfield (Glasgow)
 Fairfield (Kent)
 Fairfield (Liverpool)
 Fairfield (Tameside)

 Kanada
 Fairfield (Greater Victoria)

 Új-Zéland
 Fairfield (Hamilton)
 Fairfield (Otago)
 Fairfield (Wellington)